Kuba
Települések listái országok szerint